Стойне Манолов е български бизнесмен, филантроп и футболен функционер. Собственик е на спортно-хотелски комплекс "Царско село" в София, както и на едноименния клуб от столицата ФК Царско село (София).

Манолов е бивш член на ръководството на ПФК ЦСКА (София), като се слави като един от най-известните привърженици на клуба.

През лятото на 2020 година името му е забъркано и със даването на заем на известният баскетболен треньор и акционер в ПФК Левски (София) Тити Папазов за спасението на клуба по време на тежката финансова криза.

Вижте също 
 ПФК ЦСКА (София)

Източници 

Български бизнесмени